Cool FM peut désigner :
 CKRB-FM, une station radiophonique francophone de Saint-Georges de Beauce au Québec s'identifiant Cool FM 103,3
 CKOO-FM, une station radiophonique francophone de musique rock de Montréal au Québec qui s'identifiait comme Cool FM entre 2000 et 2003.
 CJZZ-FM, une station radiophonique anglophone de musique jazz de Winnipeg au Manitoba qui s'identifiait comme Cool FM entre 2003 et 2007.